Alcazaba - Moorse fortificatie in Spanje of Portugal
 Alcáçova (Elvas) - een plaats in de Portugese gemeente Elvas, in het district Portalegre
 Alcáçovas - een plaats in de Portugese gemeente Viana do Alentejo, in het district Évora